Longjie bezeichnet:

 Longjie (Dayao) (龙街镇), Großgemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longjie (Lianping) (隆街镇), Großgemeinde im Kreis Lianping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longjie (Weining) (龙街镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longjie (Yongping) (龙街镇), Großgemeinde im Kreis Yongping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longjie (Jingdong) (龙街乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longjie (Yiliang) (龙街苗族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Miao und Yi im Kreis Yiliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longjie (Chengjiang) (龙街街道), Straßenviertel im Kreis Chengjiang in der chinesischen Provinz Yunnan